Poison (veneno en los idiomas francés e inglés) puede referirse a:

 Poison, una banda estadounidense de hard rock.
 Poison, una canción del grupo estadounidense Alice Cooper.
 Poison, una canción de la artista hawaiana Nicole Scherzinger.
 Poison, una canción de 1990 del grupo Bell Biv DeVoe.
 Poison, primer álbum del grupo Bell Biv DeVoe.
 Poison, un personaje del videojuego Final Fight y en los últimos Street Fighter como personaje jugable.
 The Poison, álbum debut de la banda de heavy metal británica Bullet For My Valentine.